

História antiga 
 O Êxodo — fuga dos judeus de seu cativeiro no Egito
 Livro do Êxodo — livro da Bíblia hebraica que narra a história do evento
 Shemot — texto hebraico
 Faraó do Êxodo — nome que os historiadores e estudiosos da Bíblia utilizam para se referir ao faraó durante o Êxodo, a saída dos filhos de Israel do Egito, liderados por Moisés

Geografia 
 Êxodo rural — migração do campo para centros urbanos
 Êxodo urbano — migração de grandes cidades para regiões afastadas dos grandes centros urbanos

Música 
 Êxodos (banda) — banda brasileira cristã de rock, criada em 1970
 Exodus (banda estadunidense) — banda estadunidense de thrash metal
 Exodus (banda polonesa) — banda polonesa de rock sinfônico

Outros 
 Êxodo de Mariel — emigração em massa de cubanos que partiram de Porto de Mariel para os Estados Unidos entre 15 de abril e 31 de outubro de 1980
 Migração nordestina
 Êxodo juliano-dálmata — também conhecido como "êxodo istriano", evento histórico que consiste na diáspora forçada da maioria dos cidadão de etnia e de língua italianas que se verificou a partir do fim da Segunda Guerra Mundial nos territórios do Reino da Itália ocupados pelo Exécito Popular de Libertação da Iugoslávia comandado pelo marechal Josip Broz Tito e sucessivamente anexados à República Socialista Federal da Iugoslávia